Admete är ett släkte av snäckor som beskrevs av Henrik Nikolai Krøyer 1842. Admete ingår i familjen Cancellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Admete